«Секретный агент» () — кинофильм Альфреда Хичкока. Снят по мотивам неопубликованной пьесы Кэмпбелла Диксона, в основу которой легли рассказы «Предатель» и «Безволосый мексиканец» из сборника Уильяма Сомерсета Моэма «».

Сюжет 
Во время Первой мировой войны британский агент Эдгар Броди (Джон Гилгуд) под именем Ричарда Эшендена посылается в Швейцарию, чтобы уничтожить германского агента. С ним киллер-мексиканец по прозвищу Генерал (Петер Лорре). По прибытии в швейцарский отель он обнаруживает, что к нему под видом жены отправлена Эльза Кэррингтон (Мэдлин Кэрролл). Вскоре Эшенден и Генерал, как им кажется, нападают на след германского агента и убивают его. Однако выясняется, что это был не тот человек.

В ролях 

 Джон Гилгуд — Ричард Эшенден
 Мэдлин Кэрролл — Эльза Каррингтон
 Петер Лорре — Генерал
 Роберт Янг — Роберт Марвин
 Перси Мармонт — Кэйпор
 Флоренс Кан — миссис Кайпор
 Чарлз Карсон — А
 Лилли Палмер — Лилли
 Андреас Маландринос — управляющий
 Мишель Сен-Дени — кучер
 Дарвин Сентори — работник организации «Critic’s M»
 Том Хелмор — полковник Андерсон (в титрах не указан)

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Альфред Хичкок
 Сценарий: Чарльз Беннетт, Джесси Ласки-младший, Иан Хэй, Альма Ревиль
 Продюсеры: Айвор Монтегю, Майкл Бэлкон
 Оператор: Бернард Ноулз
 Монтаж: Чарлз Френд
 Костюмы: Джо Стрэсснер

Интересные факты 
 Фильм снимался в павильонах студии Lime Grove и на натуре в Фрутигене, Швейцария.
 В фильме нет камео Альфреда Хичкока, что необычно для режиссёра.
 Следующий фильм Хичкок снимал по мотивам романа Джозефа Конрада «Секретный агент». Чтобы не было путаницы с фильмом Хичкока «Секретный агент» 1936 года, следующий фильм был назван «Саботаж».

Примечания

Ссылки 
  
  

Фильмы-триллеры Великобритании
Экранизации произведений Сомерсета Моэма
Экранизации пьес
Фильмы Великобритании 1936 года